Sugarcreek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sugarcreek Township (Ohio)
 Sugarcreek Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Sugar Creek Township